Os Chefes é uma banda brasileira de Rock and Blues de Florianópolis, Santa Catarina. Formada em 1998 por Fábio Franchini. 

A formação atual da banda conta com Fábio Franchini (guitarra e vocais), Jarbas Mattioni ( contrabaixo e vocais) e Fernando Freitas Jacques (bateria e vocais).

Discografia

 Dois Anos de Festa (2001)

 As 7 Canções (2003)

 Since 1998 (2005)

Equipe Técnica 
Sendo Como Equipe Técnica da Banda

Vinícius Macedo (Macedão) - Engenheiro de P.A. (2015 - 2017)

Ademar Moraes (Mão Pelada) - Técnico de Guitarra (2015 - 2017)

Maykon Jovino (Cachopa) - Técnico de Contra Baixo (2015 - 2017)

Hiago de Oliveira (Recruta)- Técnico de Bateria (2015 - 2017)https://soundcloud.com/bandaoschefes

Bandas de Santa Catarina